Tung Chung Line (MTR), metro van Hongkong
Tung Chung Line K-Train